Mariasole Pollio, née le  à Naples, en Italie est une actrice, présentatrice de télévision, animatrice de radio et mannequin italieenne.

Biographie 
Mariasole Pollio est née le 18 juillet 2003 à Naples, de la mère Rosaria et du père Giuseppe Pollio, et a également un frère nommé Roberto. À l'âge de trois ans, sa mère l'inscrit à un cours de théâtre.

Carrière 
Mariasole Pollio à l'âge de sept ans s'est inscrite à l'école de cinéma de sa ville pour étudier le théâtre. Au cours de ses années de collège, il décide d'ouvrir une chaîne YouTube. Par la suite, il décide de s'inscrire au lycée linguistique, où des années plus tard il obtient son diplôme. En 2011, elle a joué dans la série Violetta la traviata.  En 2013, il a joué dans le court métrage Il mozzicone equilibrista réalisé par Luigi Scaglione. En 2016, il a joué dans le court métrage Giulia réalisé par Salvatore De Chiara.

Depuis 2017, avec Alan Palmieri et Elisabetta Gregoraci, il anime l'émission musicale Battiti Live, diffusée sur Radionorba et Italia 1.

En 2018, elle obtient une audition pour intégrer le casting de la série Don Matteo dans le rôle de Sofia Gagliardi. La même année, elle est choisie par Leonardo Pieraccioni pour jouer dans son film, Se son rose avec le rôle de Yolanda, et reçoit le Charlot Revelation Fiction Award 2018. La même année, il participe au Giffoni Film Festival. La même année, il participe au clip vidéo Mi chiedevo se de Francesco Sole. Le 23 février 2019, elle était le témoignage de la marque Kinder Ice Cream.

En 2020, avec DJ Khaled et Max Brigante, il a animé le programme événementiel de streaming MAS pour From Milan With Love - Next Gen, diffusé sur Radio Rossonera et sur les chaînes officielles ACMilan et TIDAL.com.. La même année, il participe à l'émission télévisée Vieni da me, diffusée sur Rai 1 sous la direction de Caterina Balivo. La même année, il participe au clip Sembro matto de Max Pezzali.

En 2021, elle interprète le rôle de Martina dans le court-métrage La regina di cuori réalisé par Thomas Turolo et publie son premier livre aux éditions Mondadori, Oltre. En 2021, il dirige le programme Battiti Summer Trend, un spin-off de Battiti Live diffusé sur la plateforme Mediaset Infinity.

En 2022, avec Elenoire Casalegno et Nicolò De Devitiis, il anime l'émission musicale Battiti Live presenta: MSC Crociere - Il viaggio della musica, un spin-off de Battiti Live diffusé sur Radionorba et Italia 1. La même année, avec Rebecca Staffelli, il dirige le Coca Cola Summer Festival, diffusé sur Radio 105. Toujours en 2022, elle a joué le rôle de Mia dans le court métrage La bambola di pezza réalisé par Nicola Conversa.

En 2022, elle a commencé son expérience en tant qu'animatrice de radio pour Radio 105, animant le programme 105 Summer Compilation. Depuis le 11 septembre 2022, il anime 105 Loves Music, une émission de radio diffusée tous les dimanches sur Radio 105. En 2023, elle a joué le rôle de Greta dans le documentaire télévisé Pooh - Un attimo ancora réalisé par Nicola Conversa.

Vie privée 
Mariasole Pollio depuis 2022 entretient une relation amoureuse avec Marco Salvaderi, batteur et membre du groupe musical Room9.

Filmographie

Cinéma 
 2018: Se son rose de Leonardo Pieraccioni

Télévision

Séries télévisées 
 2011: Violetta la traviata
 2018-2020: Don Matteo: Sofia Gagliardi
 2023: Pooh - Un attimo ancora de Nicola Conversa

Courts métrages 
 2013: Il mozzicone equilibrista de Luigi Scaglione
 2016: Giulia de Salvatore De Chiara
 2021: La regina di cuori de Thomas Turolo
 2022: La bambola di pezza de Nicola Conversa

Vidéos musicales 
 2018: Mi chiedevo se de Francesco Sole
 2020: Sembro matto di Max Pezzali

Programmes de télévision 
 Battiti Live (Radionorba, Italia 1, depuis 2017) : Co-animateur
 Battiti Live presenta: MSC Crociere - Il viaggio della musica (Radionorba, Italia 1, 2022) : Co-Hôte
 Coca Cola Summer Festival (Radio 105, 2022) : Co-animateur

Télé Web 
 MAS pour From Milan With Love - Next Gen (Radio Rossonera, ACMilan, TIDAL.com, 2020) : Co-Hôte
 Beats Summer Trend (Mediaset Infinity, 2021) : Hôte

Radio 
 105 Summer Compilation (Radio 105, 2022) : Hôte
 105 Loves Music (Radio 105, depuis 2022) : Hôte

Œuvres

Distinctions 
 2018 : Lauréat du Premio Charlot Rivelazione fiction 2018

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Mariasole Pollio au webnode.it
 Mariasole Pollio au listal.com

Actrice italienne
Naissance à Naples
Naissance en juillet 2003